Die Saison 2022/23 ist die 19. Spielzeit der 2. Bundesliga im Frauenfußball. Sie begann am 27. August 2022 mit der Begegnung Gütersloh gegen den SC Sand. Nach dem 12. Spieltag (16. bis 18. Dezember) beginnt die Winterpause, bevor die Serie am 12. Februar 2023 mit dem letzten Spieltag der Hinrunde fortgesetzt wird. Finaler Spieltag ist am Pfingstmontag, 29. Mai 2023.

Der Meister und der Vizemeister steigen in die 1. Bundesliga auf, sofern es sich hier nicht um die Zweitteams von bereits in der Bundesliga vertretenen Mannschaften handelt; die drei letztplatzierten Mannschaften müssen in die Regionalliga absteigen.

Teilnehmer

Mannschaften 

Für die 2. Bundesliga 2022/23 qualifizierten sich folgende Mannschaften:

 Die Mannschaften auf den letzten beiden Plätzen (Absteiger) der Bundesliga 2021/22
  FC Carl Zeiss Jena
  SC Sand
 Die Mannschaften auf den Plätzen 3 bis 11 der Vorsaison
  SG 99 Andernach
  Eintracht Frankfurt II
  FSV Gütersloh 2009
  TSG 1899 Hoffenheim II
  FC Ingolstadt 04
  RB Leipzig
  FC Bayern München II
  1. FC Nürnberg
  VfL Wolfsburg II
 Die drei Aufsteiger aus den Regionalligen 2021/22
  SC Freiburg II
  1. FC Köln II
  1. FFC Turbine Potsdam II

Spielstätten

Tabelle 
Die sieben Zweitvertretungen sind nicht aufstiegsberechtigt. Auch die SG Andernach würde auf einen sportlich erreichten Aufstieg verzichten, weil professionelle Strukturen fehlen.

|| rowspan="2" | 

||rowspan="9" style="background:#FFFFFF" |

|| rowspan="3" |

Kreuztabelle

Weblinks 
 dfb.de – 2. Frauen-Bundesliga

Einzelnachweise 

2022/23
2._Bundesliga_2022/23_(Frauen)